Иберо-романская языковая подгруппа — одна из подгрупп, выделяемых в составе группы романских языков. Включает следующие языки:
 Окситанские языки
 Овернский язык ()
 Гасконский язык ()
 Аранский язык ()
 Лимузэнский язык ()
 Лангедокский язык ()
 Провансальский язык ()
 Виваральпийский язык ()
 Шуадит ()
 Каталанские языки
 Каталанский язык ()
 Валенсийский язык ()
 Балеарский язык ()
 
 Астурлеонский язык
 Астурийский язык ()
 Леонский язык ()
 Мирандес ()
 Эстремадурский язык ()
 Кантабрийский язык ()
 Испанские языки
 Кало ()
 Кастуо ()
 Сефардский язык ()
 Испанский язык ()
 Галисийско-португальские языки
 Португальский язык ()
 Галисийский язык ()
 Галисийско-астурийский язык ()
 Фала или Галисийско-эстремадурский язык ()
 Пиренейско-мосарабские языки
 Мосарабские языки
 Мосарабский язык (, )
 Пиренейские языки
 Арагонский язык ()

Примечания

Комментарии

Источники 

Иберо-романские языки